Il doppio  dello  SAP Open 2009 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2009.

Scott Lipsky e David Martin erano i detentori del titolo, ma hanno perso al 1º turno contro Eric Butorac e Ashley Fisher.
Tommy Haas e Radek Štěpánek hanno battuto in finale Rohan Bopanna e Jarkko Nieminen  6–2, 6–3.

Teste di serie 

  Bob Bryan /  Mike Bryan (quarti)
  Travis Parrott /  Filip Polášek (primo turno)

 Paul Hanley /  Jordan Kerr (primo turno) 
 Stephen Huss /  Ross Hutchins (semifinali)

Tabellone

Finali

Collegamenti esterni 

SAP Open 2009
ATP World Tour 2009